Domanin ist Name folgender Orte:
Domanín u Třeboně, tschechische Gemeinde
Domanin (Dąbie), polnisches Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Dąbie
Domanin (Kępno) (Domanin), polnisches Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Kępno